

Diritto 
Errore – istituto giuridico
Errore – istituto giuridico del diritto romano
Errore – istituto giuridico nell'ordinamento civile italiano
Errore – istituto giuridico nell'ordinamento penale italiano

Altro 
Errore di misurazione – in metrologia, differenza tra il valore misurato di una quantità e il suo valore reale
Errore – in filosofia, sviamento pratico o teorico, che consiste nel giudicare vero ciò che è falso
Errore linguistico – in linguistica, scostamento dalla norma codifica
Errore statistico – in statistica, errore di misurazione che può incidere con la stessa probabilità in aumento o in diminuzione sul valore misurato
Errore – in filologia, deviazione dalla lezione dell'originale di un'opera
Errore – in ingegneria, transizione dello stato globale di un sistema non conforme alla specifica di funzionamento
Errore – nel baseball, atto di un giocatore che concede all'avversario di raggiungere una o più basi
Loredana Errore – cantautrice italiana

Altri progetti